«Взвесь весь риск» () — фильм режиссёра Клода Соте.

Сюжет 
На совести матёрого бандита Абеля Давоса очень много преступлений. Он бежит из Италии вместе с женой и детьми, но его жена вместе с сообщником Раймоном Нальди погибает в перестрелке. Молодой вор Эрик Старк приходит ему на помощь, провозит его через дорожный контрольный пункт в машине скорой помощи. В Париже Абеля предают те, кому он доверял. Эрик Старк становится единственным человеком, который даёт ему крышу над головой и начинает помогать ему с побегом под чужим именем. Но вокруг Абеля сжимается кольцо полиции, которой помогают его бывшие сообщники. И когда пострадавшим оказывается Эрик, Абель понимает — цена его борьбы за жизнь слишком высока…

Интересные факты 

Прототипом главного героя является реально существовавший французский бандит , сотрудничавший во время Второй мировой войны с Французским гестапо, а затем входивший в банду знаменитого Пьеро Чокнутого (фр.). О похождениях этой банды написан роман Р. Борниша «Банда» (опубликован на русском языке под названием «Гангстеры»).

В ролях 
 Лино Вентура — Абель Давос
 Жан-Поль Бельмондо — Эрик Старк
 Сандра Мило — Лилиана
 Марсель Далио — Артур Гибелин
 Мишель Ардан  — Ритон Винтран
 Симона Франс — Тереза Давос
 Мишель Мериц — Софи Фаржье
 Стан Крол — Раймон

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-мелодрамы Франции
Детективные фильмы Франции
Экранизации произведений Хосе Джованни
Фильмы Франции 1960 года